Ein rundfunkrechtliches Dreistufentestverfahren wird mit der Veröffentlichung des Telemedienkonzepts gestartet. Das ist das erste Datum in der Spalte "Telemedienkonzept", nach dem sich die Nummerierung richtet. Das zweite Datum in der Spalte ist das der nach Abschluss des Dreistufentests veröffentlichten und hier verlinkten Fassung mit den durch die Prüfung vorgenommenen Änderungen. Das Marktgutachten und die Entscheidung des jeweils zuständigen Rundfunkrats sind die anderen zentralen Dokumente, die hier ansteuerbar gemacht werden.

Siehe auch 
 Dreistufentest (Rundfunkrecht)
 Depublizieren

Weblinks 
Informationen zu den Dreistufentests bei den einzelnen Rundfunkräten:
 Bayerischer Rundfunk (BR)
 Deutschlandradio
 Hessischer Rundfunk (HR)
 Mitteldeutscher Rundfunk (MDR)
 Norddeutscher Rundfunk (NDR)
 Radio Bremen (RB)
 Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB)
 Saarländischer Rundfunk (SR)
 Südwestrundfunk (SWR)
 Westdeutscher Rundfunk (WDR)
 Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF)

Einzelnachweise 

Rundfunkrecht (Deutschland)
Internetrecht (Deutschland)
Medienpolitik (Deutschland)
Liste (Kommunikation und Medien)